Антоній Потоцький — сенатор.
 Антоній Потоцький — львівський і галицький староста.
 Антоній Міхал Потоцький
 Антоній Протазій Потоцький

Див. також 
 Потоцькі

Антоній
Сторінки зі списками однофамільців-тезок